Jónsi peut désigner:

 Jón Þór Birgisson, dit Jónsi, chanteur islandais du groupe Sigur Rós.
 Jón Jósep Snæbjörnsson, dit Jónsi, chanteur islandais participant à l'Eurovision en 2004 et 2012.